Celine je lahko:
 Celine Goričke (Hrvaška)
 Celine Samoborske (Hrvaška)
 Celine, Jastrebarsko (Hrvaška)
 Celine, Podturen (Hrvaška)
 Celine, Vrbovec (Hrvaška)
 Celine (Slovenija)